Храстелница је насељено место у саставу Града Сиска, Хрватска.

Становништво

На попису становништва 2011. године, Храстелница је имала 897 становника.

Попис 1991.

На попису становништва 1991. године, насељено место Храстелница је имало 1.006 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској